Mera se poate referi la:

 Mera, localitate din județul Cluj
 Comuna Mera din județul Vrancea
 Mera, sat component al acestei comune
 Liviu Alexandru Mera, politician
 Ioan Mera, fotbalist

Vezi și 
 Râul Mera